Kreis Viersen, een district in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Viersen (stad), een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Personen 
Yke Viersen, een Nederlandse cellist
Quirine Viersen, een Nederlands celliste en dochter van Yke
Saskia Viersen, een Nederlands violiste en dochter van Yke